Командный чемпионат Чехии по шахматам 2009/2010

Личные результаты

1 Novoborský ŠK

ŠK Mahrla Praha

SAGINA Pardubice

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2009/2010 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2009 год в шахматах
2010 год в шахматах